Il doppio del Croatian Bol Ladies Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Laura Montalvo e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma solo la Montalvo ha partecipato in coppia con Henrieta Nagyová.

La Montalvo e la Nagyová hanno battuto in finale 6–3, 6–1 María José Gaidano e Marion Maruska.

Teste di serie
 Amanda Coetzer /  Miriam Oremans (semifinali)
n/a
 Rachel McQuillan /  Corina Morariu (primo turno)
 Laura Garrone /  Virginia Ruano Pascual (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatian Bol Ladies Open 1997